Ма́йнский райо́н — административно-территориальная единица (административный район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Ульяновской области России.

Административный центр — рабочий посёлок Майна — расположен при станции Майна Куйбышевской железной дороги в 60 километрах от города Ульяновск.

Образован в 1930 году, а с 1943 года входит в состав Ульяновской области.

География 
Район расположен в центральной части Ульяновской области. На севере район граничит с Цильнинским; на востоке — с Ульяновским; на юге — с Кузоватовским, Барышским; на западе — с Вешкаймским, Карсунским и на северо-западе — с Сурским районами Ульяновской области.

Площадь района — 2306 км², что составляет 6,1 % всей территории Ульяновской области.

На территории района расположено самое крупное озеро Ульяновской области — Белолебяжье (длина его 2,3 км, ширина 1,3 км, площадь зеркала воды 217,4 га). В районе озера находится исток реки Гуща — левого притока реки Свияга. Длина реки Гуща — 62 км, в том числе на территории района 53 км, на ней сооружено 5 прудов общей площадью 35 га.

Южнее села Абрамовка находится исток реки Сельдь. Длина реки 64 км, в том числе на территории района 31 км, в её русле на родниках сооружено 4 пруда, общей площадью зеркала воды 7,3 га. Каскад «Абрамовских родничков» — чудесный уголок природы, одно из любимых мест отдыха жителей и гостей района. В трех километрах от села Абрамовка в селе Комаровка дом художника В. В. Киселева, друга и ученика А. А. Пластова, лауреата Государственной премии России (1976 год).

Климатические условия района характеризуются следующими показателями:
 сумма среднесуточных температур (выше 10°) — 2200—2290°;
 среднегодовая сумма осадков — 310—460 мм, в том числе в летний период — 242—313 мм;
 запас продуктивной влаги в 1 м слоя почвы к началу весеннего сева 90-110 мм;
 продолжительность вегетационного периода 130—140 дней;
 средняя высота снежного покрова 15—25 см.

Рельеф территории района характеризуется возвышенной, волнистой, местами всхолмлённой равниной, расчленённой мелкими реками, оврагами и балками на разные по величине водоразделы. Внутренние воды: реки Гуща, Берёзовка, Вязовка, Космынка, Карамзинка, Майна, Криуша, Тагайка, Юшанка, Гордеевка, Маклаушка, Урень. Много озёр, среди которых самое крупное в области — Белолебяжье (217 га).

История 
До середины XVII века на территории нынешнего района существовало только одно поселение: деревня Маклауша, (ныне село Старые Маклауши). Первые русские села возникли после 1648 года в связи со строительством Симбирской пограничной линии.

История многих сёл района связана с событиями крестьянских войн под предводительством С. Т. Разина и Е. И. Пугачёва.

На Майнской земле родилась и мужала Железная дивизия — старейшее воинское соединение российской армии, покрывшее себя неувядаемой славой в годы гражданской и Великой Отечественной войн.

Майнский район был образован 3 августа 1930 года (Средне-Волжского края, с 1935 — Куйбышевского края, с 1936 — Куйбышевской области), путём объединения территорий упраздненных Поповского и Тагайского районов.

В январе 1935 года ряд сельсоветов района были переданы в состав вновь восстановленного Тагайского района.

С 19 января 1943 года район вошёл в состав Ульяновской области.

За годы Великой Отечественной войны на фронт из района было призвано более 10 тыс. человек, из них погибли, пропали без вести, умерли от ран и болезней около 6 тыс. человек.

12 марта 1946 года из части района был образован Игнатовский район.

30 мая 1946 года в состав района из Тагайского района были возвращены четыре сельсовета.

2 ноября 1956 года была возвращена части территорий упразднённого Тагайского и Игнатовского районов.

3 ноября 1965 года в Цильнинский район переданы Новомаклаушский и Старомаклаушский с/с, а в 1967 году их вновь вернули.

В 2005 году район был поделён на городские и сельские поселения.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочие посёлки Игнатовка и Майна) проживают   % населения района.

 Национальный состав
По переписи населения 2010 года численность населения — 25 826 человек. Указана национальность — 25 688 чел., из них: русские — 20 349 (78,8 %), чуваши — 2648 (10,3 %), татары — 1281 (5 %), мордва — 223 (0,9 %).

Административное деление 
Майнский административный район в рамках административно-территориального устройства области делится на 2 поселковых округа и 5 сельских округов.

Одноимённый муниципальный район в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) включает 8 муниципальных образований, в том числе 2 городских поселения и 5 сельских поселений.

Поселковые округа соответствуют городским поселениям, сельские округа — сельским поселениям.

Населённые пункты 
В районе находятся 64 населённых пункта, в том числе 2 городских (рабочих посёлка) и 62 сельских:

Упразднённые населённые пункты 
 село Еделево (ныне урочище Еделево) существовавшее с 1675 по 1973 года. В память о селе в Новых Маклаушах названа улица.
 деревня Аникеевка.
Скорлятка
деревня Безымянка Аксаковского сельсовета Майнского района;
деревня Сергиевка Аксаковского сельсовета Майнского района;

Местное самоуправление 
Глава муниципального образования — Кротков Владимир Викторович.

Глава администрации — Шуёнков Олег Валентинович.

Экономика района 
 Промышленность 
В промышленности работает 5 предприятий всех форм собственности. Восстановлена ткацкая фабрика в р.п. Игнатовка (бывшая ОАО «Фабрика Степана Разина»). На её потенциале с привлечением внешних инвесторов и инвестиций создано ООО «Химтекс», которое на сегодня открыло 163 рабочих места, в ближайшей перспективе — 300 рабочих мест.

Наращивают объёмы производства ООО «Майнская швейная фабрика», ГП «Тагайский промбыткомбинат».

 Сельское хозяйство 
Сельское хозяйство — основная отрасль экономики района. В этой сфере действуют 61 предприятие, из них 45 крестьянских (фермерских) хозяйств, ООО — 14 предприятий, СПК — 1 предприятие, государственных предприятий — 1. Район специализируется на производстве зерна, мяса, молока.

 Инфраструктура 
Район имеет развитую транспортную сеть. В его центральной части, через станции Майна, Выры, проходит ветка Ульяновск—Инза Куйбышевской железной дороги. Через сёла Уржумское и Тагай проложена асфальтированная дорога республиканского значения Ульяновск — Саранск.

Район пересекает асфальтированная дорога Тагай — Майна — Загоскино с выходом на автомагистраль Ульяновск-Сызрань. Центральные усадьбы всех сельхозпредприятий соединены с райцентром и г. Ульяновском дорогой с асфальтовым покрытием. Через район проходит высоковольтная линия электропередач Самара — Москва, нефтепровод «Дружба», газопровод.

Район газифицирован на 40 %, то есть 16 крупных населённых пунктов.

Транспорт 
Через район проходят железнодорожные и автомобильные коммуникации общероссийского значения:
 Ульяновское отделение Куйбышевской железной дороги;
 автотрасса Саранск—Ульяновск—Самара.

Достопримечательности 

 В живописном местечке в 12 км от р.п. Майна расположено село Аксаково — родовое поместье потомственных дворян Аксаковых. Его история уходит в глубь веков. В селе в 1994 году создан Дом-музей С. Т. Аксакова и открыт культурно-экологический центр.

 Заповедник «Ляховские меловые горы» с уникальной сохранившейся флорой занимает площадь 155 га. На его территории находится старейший в области трёхсотлетний приход Знаменской церкви, где по предположению крестили будущего историографа Руси Н. М. Карамзина, чьё родовое имение находится в 10 верстах. 

 Село Ляховка — владение «птенца гнезда Петрова» Василия Татищева. Рядом с церковью лечебный источник. В церкви можно услышать уникальное церковное пение, колокольный звон. Храм в Ляховке в честь иконы Божией Матери «Знамение». В 2007 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновская область. с. Ляховка (Майнский район). Церковь в честь иконы Божией Матери Знамение».
 Родники, святые источники в Майнском районе.
6 октября 2018 года на месте деревни  Бычковка бывшие её жители установили памятник.

Люди, связанные с рабочим посёлком 
В селениях района бывали видные полководцы: А. В. Суворов, И. В. Тюленев, М. Н. Тухачевский, Г. Д. Гай, поэты и писатели Т. Г. Шевченко. Д. В, Давыдов, А. Н. Толстой, Н. П. Огарев, Г. Н. Потанин. Здесь располагались имения известных в России людей: писателя П. П. Бекетова, профессора М. Ф. Дмитриева, историографа В. Я. Татищева, дворян Аксаковых, Анненковых и др. В сёла и деревни района часто приезжал И. Н. Ульянов, посещая народные школы.

История Майнского района тесно связана с именами выдающихся деятелей русской культуры. На его территории находились имения: писателя П. П. Бекетова, профессора М. Ф. Дмитриева, историографа В. Н. Татищева, дворян Аксаковых, Анненковых. В селе Карамзинка (в прошлом Знаменское) провёл своё детство писатель Н. М. Карамзин. Село Полбино (до 1965 года — Ртищево-Каменка) — родина дважды Героя Советского Союза генерал-майора И. С. Полбина.

 
Известные уроженцы
См. статью:
 Родившиеся в Майнском районе
Мытарев, Иван Петрович (1925—1996) — Герой Советского Союза. Родился в селе Репьёвка Колхозная.
 Новичков, Александр Степанович (1914—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Родился в селе Городецкое.
Полбин, Иван Семёнович — дважды Герой Советского Союза,  командир 150-го скоростного бомбардировочного авиационного полка Сталинградского фронта(14 (27) января 1905 года, село Ртищево-Каменка, Симбирская губерния, ныне Майнский район, село Полбино, Ульяновская область — погиб 11 февраля 1945 года, Бреслау, Нижняя Силезия). 
 Чепанов Михаил Петрович (1920 — 1950) — младший лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 
Каврайский Владимир Владимирович — советский учёный. 
Кашперов Владимир Никитич — композитор. Родился в селе Чуфарово (Майнский район).
Назарьев, Валериан Никанорович — русский общественный деятель, публицист. Родился в деревне Аникеевка.
Виктор Васильевич Киселев — народный художник РСФСР, уроженец и житель села Комаровка Майнского района.

Примечания

Ссылки 
 Игнатовка Майнского района Ульяновской области в сети Интернет
 Портал Майнского района Ульяновской области
 Новости Майнского района
 Сведения об изменениях административно-территориального деления Майнского района за 1650-2006 гг.
 Страницы истории Майнского района

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 О. Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Майнский район